Maestri ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Maestri (* 1985), italienischer Baseballspieler
 Cesare Maestri (1929–2021), italienischer Kletterer und Alpinschriftsteller
 Flavio Maestri (* 1973), peruanischer Fußballspieler
 Guy Maestri (* 1974), australischer Maler
 Luca Maestri (* 1963), italo-amerikanischer Manager und Finanzfachmann 
 Mirco Maestri (* 1991), italienischer Radrennfahrer
 Santino Maestri (* 1938), italienischer Fußballspieler
 Sarah Maestri (* 1979), italienische Schauspielerin und Schriftstellerin
 Yoann Maestri (* 1988), französischer Rugby-Union-Spieler

Maestri steht für:

 Lambrusco Maestri, eine rote Rebsorte

Siehe auch:

 Maestro